Žebřiňáček je malý čtyřkolový ruční vozík s ojkou, věrná kopie velkého žebřiňáku taženého koňmi. Vozík má jak loukoťová kola, tak i středové náby s kovářským osazením a trnovým uchycením, takzvaným zákolníkem. Používal se převážně v padesátých letech. Dnes bývá k vidění většinou jako ozdoba na zahrádkách.

Ruční vozíky